

Echipă

Echipă

Transferuri

Sosiri

Plecări  

Sezoanele echipei Dacia Unirea Brăila